Майсе́ня () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Майсеня, Анатолий Иосифович (1959—1996) — белорусский журналист и политолог.
 Майсеня, Людмила Иосифовна (род. 1955) — белорусский математик и педагог.